Physa concolor är en snäckart. Physa concolor ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
concolor